Mark Antony Wilson (n. 1979), calciatore inglese
 Mark Wilson (n. 1980), giocatore di football americano statunitense
 Mark Wilson (n. 1984), calciatore scozzese
 Mark Wilson (n. 1989), rugbista a 15 inglese